Jansen kan henvise til flere personer:
 Cornelius Jansen (1585-1638) – nederlandsk biskop og teolog, grundlægger af jansenismen
 F.J. Billeskov Jansen – en dansk forfatter og dr.phil. i litteratur
 Jon Jansen – en amerikansk footballspiller
 Lilly Jansen – en dansk skuespiller
 Louise Jansen – en dansk elitesvømmer
 Marcell Jansen – en tysk fodboldspiller
 Mark Jansen – en nederlandsk heavy metal-musiker
 Torsten Jansen – en tysk håndboldspiller

Nederlandske efternavne